En Pologne, Jaźwiny est le nom de :

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Jaźwiny, village

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Jaźwiny, village 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Jaźwiny, village du powiat de Konin
 Jaźwiny, village du powiat de Krotoszyn
 Jaźwiny, village du powiat d'Ostrzeszów

dans la voïvodie de Lublin
 Jaźwiny, village

dans la voïvodie de Łódź 
 Jaźwiny, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Jaźwiny, village du powiat de Przasnysz
 Jaźwiny, village du powiat de Sierpc
 Jaźwiny, village de la gmina de Borowie du powiat de Garwolin
 Jaźwiny, village de la gmina de Pilawa

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Jaźwiny, village du powiat de Choszczno 
 Jaźwiny, village du powiat de Świdwin

dans la voïvodie de Silésie 
 Jaźwiny, village